Stellaster är ett släkte av sjöstjärnor. Stellaster ingår i familjen ledsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ledsjöstjärnor
Stellaster